Проспект Степана Бандери, Київ
 Проспект Степана Бандери, Тернопіль

Див. також 
 Вулиця Степана Бандери

Вулиці Степана Бандери